The Oral Cigarettes (яп. ジ オーラル シガレッツ Дзи О:рару Сигарэтцу, сокр. яп. オーラル О:рару) — японская рок-группа, созданная в 2010 году. Целью её создания стало изображение через музыку и слова «тёмной» стороны человеческой души. Со слов Такуи Яманаки, одного из участников, название группы произошло из ассоциации с тем, как легко можно выкурить сигарету: «Мне хотелось, чтобы люди слушали нашу музыку так же беззаботно и с удовольствием, как курили сигареты». Наибольшую известность The Oral Cigarettes получили благодаря аниме Noragami Aragoto, к которому исполнили вступительную песню «Безумие, эй, детки!» (яп. 狂乱 Hey Kids!! Кё: ран Хэй Киддзу).

5 самых популярных песен группы на 23 марта 2021: «Безумие, эй, детки!» (яп. 狂乱 Hey Kids!! Кё: ран Хэй Киддзу), «В небе прошедшей поры» (яп. 通り過ぎた季節の空で То: ри сугита Кисэцу но Сора дэ), «Эми» (яп. エイミー Эйми:), «5150», «Dream In Drive».

Состав группы 
Акира Акиракани (яп. あきらかに あきら Акиракани Акира, настоящее имя яп. 村上 彬 Мураками Акира, род. 28 марта 1991, Нара) — бас-гитара, бэк-вокал. Состоит в группе с 2010 года.

Масая Наканиси (яп. 中西 雅哉 Наканиси Масая, род. 10 июля 1983, Миэ) — барабаны. Состоит в группе с 2013 года.

Такуя Яманака (яп. 山中 拓也 Яманака Такуя, род. 2 марта 1991, Нара) — вокал, гитара, написание текста и музыки. Состоит в группе с 2010 года.

Сигэнобу Судзуки (яп. 鈴木 重伸 Судзуки Сигэнобу, род. 11 октября 1990, Нара) — гитара. Состоит в группе с 2010 года.

Бывший участник: Take (барабаны). Состоял в группе 08.2010-10.2012, однако покинул её, поскольку «хотел защитить свою девушку» (возможно, от резко возросшего количества фанатов).

Краткая биография

2010 год 
 Апрель: формирование группы. В составе Такуя Яманака (вокал) и Акира Акиракани (бас-гитара).
 Август: присоединение к группе Сигэнобу Судзуки (гитара) и Take (барабаны) в августе.
 Октябрь, после ухода Take: Масая Наканиси становится неофициальным участником группы и играет на барабанах.
 Выпуск демо «The Oral Cigarettes».

2011 год 
 Март: выпуск первого альбома «Воя на луну, печаль…» (яп. 月に吠えて、哀・・・ Цуки ни Хоэтэ, Аварэ…).

2012 год 
 Февраль: выпуск второго альбома «Новолуние и овен» (яп. 新月と牡羊座 Сингэцу то Охицудзидза).
 Август-сентябрь: Такуя Яманака госпитализирован из-за проблем с печенью. Было решено отменить тур.
 Декабрь: выпуск сингла «Похоже, она исчезла (яп. キエタミタイ Киэта митай) / N.I.R.A».

2013 год 
 Февраль: Масая Наканиси вступает в группу как официальный участник.
 Август: выпуск первого мини-альбома «Шкурка апельсина, символ любви, которую я пережил» (яп. オレンジの抜け殻、私が生きたアイの証 Орэндзи но Нукэгара, Ватаси га Икита Ай но Акаси).

2014 год 
 Апрель: переезд из Нара в Токио. Начало совместного проживания.
 Июль: Такуя Яманака госпитализирован с бронхитом и пневмонией. Тур HighApps в Сэндай отменён. Выпущен сингл «История воскрешения» (яп. 起死回生Story Кисикайсэй Сто: ри:).
 Ноябрь: выпуск первого студийного альбома «The BKW Show!!».

2015 год 
 Апрель: выпуск второго сингла «Эми» (яп. エイミー Эйми:).
 Июль: во время выступления в Zepp Divercity Tokyo Такуя Яманака испытывает проблемы с горлом, из-за чего концерт заканчивается раньше времени. Однако в дальнейшем тур благополучно проходит в других городах.
 Август: Такуя Яманака объявляет о временном прекращении живых выступлений в связи с операцией на горле.
 Ноябрь: выпуск четвёртого сингла «Безумие, эй, детки!!» (яп. 狂乱 Hey Kids!! Кё: ран Хэй Киддзу).

2016 год 
 Январь: выпуск второго студийного альбома «Fixion».
 Август: выпуск пятого сингла «Dip-Bap».
 Ноябрь: выпуск шестого сингла «5150».

2017 год 
 Февраль: выпуск третьего студийного альбома «Unofficial».
 Июнь: выпуск седьмого сингла «Быть рядом (яп. トナリアウ Тонариау) / One’s Again».
 Сентябрь: выпуск восьмого сингла «Black Memory».

2018 год 
 Февраль: выпуск digital сингла «ReI».
 Июнь: выпуск четвёртого студийного альбома «Kisses and Kills».

2019 год 
 Август: выпуск лучших песен «Before It’s Too Late».
 Сентябрь: выпуск digital сингла «Don’t you think (feat.ロザリーナ)».
 Декабрь: выпуск digital сингла «Shine Holder».

2020 год 
 Февраль: выпуск digital сингла «Tonight the silence kills me with your fire».
 Март-апрель: выпуск трёх новых digital синглов. Выпуск пятого студийного альбома «Suck My World».
Август: выпуск сингла "Red Criminal"

Стиль 
Группа исполняет песни в жанрах альтернативный рок, J-pop, пост-рок и др. Существует мнение, что The Oral Cigarettes также можно отнести к вижуал кэй, поскольку на их стиль оказала сильное влияние деятельность таких более старых групп, как GLAY и L’Arc~en~Ciel.

Дискография

Студийные альбомы

Лучшие песни

Синглы

Digital синглы

Независимые альбомы

Мини-альбомы

Запись концерта

Видеография

Музыкальные видео

Появление в медиа

Живые выступления

Концерты

Ивенты

Эксклюзивные выступления для фан-клуба

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт группы
 Официальный сайт фан-клуба группы
 Официальная страница группы в инстаграме
 Официальный страница группы в твиттере
 Официальная страница группы в Facebook
 Страница Такуи Яманаки в инстаграме
 Страница Акиры Акиракани в инстаграме
 Страница Сигэнобу Судзуки в инстаграме
 Страница Масаи Наканиси в инстаграме

Рок-группы Японии
Появились в 2010 году в Японии
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2010 году